Timaspis är ett släkte av steklar. Timaspis ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallsteklar
Timaspis